Иван Несторов може да се отнася за:

 Иван Несторов (1876 - след 1943), български революционер, деец на ВМОРО от Връбник;
 Иван Несторов (р. 1933), български актьор от Павел Баня;
 Иван Несторов (р. 1967), български музикант от София.